Сергей Васюта:
 Васюта, Сергей Николаевич (род. 1965) — продюсер, певец, лидер группы Сладкий сон.
 Васюта, Сергей Трофимович (1922—1943) — советский танкист, Герой Советского Союза.